Dean Karr (nascido 22 de fevereiro de 1965 em Seattle, Washington) é um fotógrafo estadunidense e diretor de videoclipes, comerciais e filmes.

Ligações externas 
 
 
 Perfil no Myspace 
 Videografia musical na Music Video Database 

Fotógrafos dos Estados Unidos
Naturais de Seattle